Mersereau ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Mersereau (* 1960), kanadischer Musikjournalist
 Jacques Mersereau, Szenenbildner
 Marcelle Mersereau (* 1942), kanadische Politikerin
 Scott Mersereau (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Violet Mersereau (1892–1975), US-amerikanische Schauspielerin